Кефалофо́р (буквально с греческого: «главоносец») — изображение святого, держащего свою голову в руках. Подобная иконография указывает на то, что святой великомученик был умерщвлён путём усекновения головы. Термин впервые был использован в 1914 году Марселем Эбертом.

Считается, что эта традиция имеет корни в двух каноничных текстах — это одна из проповедей Иоанна Златоуста и жизнеописание Дионисия Ареопагита. Наиболее известный кефалофор — святой Дионисий, небесный покровитель Парижа. Согласно легенде, даже после усекновения головы он чудесным образом продолжал проповедовать. Всего известно не менее 134 описаний жития святых, умерщвлённых подобным образом и удостоившихся соответствующих изображений.

В искусстве

Ссылки 
 Saint Ginés de La Jara (Getty Museum)
 The Golden Legend: The Life of Saint Paul the Apostle

Христианские святые